Пеласг (гр. Πελασγός) в древногръцката митология е име на:

 Пеласг, цар на Аргос. Той посреща на морския бряг стареца Данай и неговите 50 дъщери. Въпреки че го е страх, той им дава убежище, защото те бягат от Египет. За да купят мира с Египет, Данай трябва да даде дъщерите си за жени на синовете на Египет.
 Пеласг (син на Триоп), цар на Аргос, баща на Лариса
 Пеласг (Аркадия), баща на Ликаон от Мелибоя (или Килена) и първия цар на Аркадия, син на Ниоба от Зевс. (Аполодор II 1, 1). Родоначалник на племената на пеласгите. Херодот казва за тях, че са най-старите обитатели на Гърция.
 Пеласг, цар на Сикион

Външни препратки 
 Срещата на Пеласг и данаидите

Древногръцка митология